«Незнакомцы из ада» (, дословно «Ад — это другие») — южнокорейская дорама в жанре психологического триллера 2019 года с Им Си Ваном и Ли Дон Уком в главных ролях. Основан на одноимённой серии вебтунов за авторством Ким Ён Кхи. Телесериал выходил в эфир с 31 августа по 6 октября 2019 года.

Название — отсылка к часто неверно интерпретируемой цитате Жан-Поля Сартра из книги «За закрытыми дверями».

Сюжет 
В сериале рассказывается история двадцатисемилетнего молодого человека Юн Чон У (Им Си Ван), который переезжает в Сеул для прохождения стажировки в компании. В поисках места для проживания он натыкается на «Эдем», зловещее дешёвое общежитие, и решает остаться там, так как у него недостаточно средств для съёма более комфортабельного жилья. Хотя он не в восторге от этого места и его ненормальных жителей, включая своего ближайшего соседа Со Мун Джо (Ли Дон Ук), Чон У решает перетерпеть это, пока не накопит достаточно денег, чтобы переехать. Однако в общежитии начинают происходить загадочные события, из-за чего Чон У начинает бояться местных обитателей.

В ролях

В главных ролях 
 Им Си Ван в роли Юн Чон У, писателя, который приехал из сельской местности и занял комнату 303 в общежитии «Эдем» после того, как получил работу в новой компании, созданной его старым другом.
 Ли Дон Ук в роли Со Мун Джо, дантиста, который работает недалеко от общежития «Эдем» и живёт в комнате 304. Он производит впечатление дружелюбного и отзывчивого зубного врача, однако всё не так, как кажется.

Второстепенные роли

Соседи по общежитию 
 Ли Чжон Ын в роли Эом Бок Сун, хозяйки общежития «Эдем». Поначалу кажется дружелюбной, но скрывает очень тёмный секрет.
 Ли Хён Ук в роли Ю Ги Хёка, таинственного и «холодного» жителя, живущего в комнате 302.
 Пак Чон Хван в роли Бён Деук Чона/Бён Деук Су, братьев-близнецов, которые живут в комнатах 306 и 307 соответственно. Деук Чон умственно отсталый, а у Деук Су имеет более высокий интеллект.
 Ли Джун Ок в роли Хон Нам Бока, жителя комнаты 313, порно-наркомана.
 Хён Бон Сик в роли Ан Хи Чжуна, бандита, живущего в комнате 310. Он планировал покинуть общежитие и начать новую, лучшую жизнь.

Коллеги Юн Чон У 
 Чха Рэ Хён в роли Шин Джэ Хо, выпускника того же университета, что закончил Чон У, а теперь босс последнего.
 Ким Хан Чон в роли Пак Бён Мина, непосредственного руководителя Чон У.
 О Хе Вон в роли Сон Ю Чжон, коллеги Чон У.
 Пак Чи Хан в роли Го Санг Мёна, начальника отдела компании, в которой трудится Чон У.

Другие 
 Ан Ын Джин в роли Со Чон Хва, девушки-полицейской.
 Юн Сон Вон в роли Пак Су Хо, начальника патрульного подразделения.
 Ким Джи Ын в роли Мин Джи Ын, офисного работника и девушки Чон У.
 Сон Ук Кён в роли Ча Сон Рёля, детектива.
 Ли Сок в роли Джу Ю Чхоля, репортёра, работающего в ежедневной газете.
 Ха Сон Хэн в роли Со Джэ Хона, бывшего следователя и отца Чон Хва.
 Сын Ён Сун в роли бабушки Чон Хва.
 Но Чжон Хён в роли Кан Сок Юна, нового жителя общежития «Эдем» и друга Чон У.
 Сон Ю Хён в роли Хан Го Ын, начальницы Чжи Ын.

Производство 
Первое чтение сценария состоялось в апреле 2019 года в Сангам-донге, Сеул, Республика Корея.

Саундтрек

Часть 1

Часть 2

Часть 3

Часть 4

Рейтинги

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Телесериалы Республики Корея 2019 года
Программы телеканала OCN
Телесериалы на корейском языке